Lopatin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lopatin (berg i Antarktis),

Ryssland 

 Volzjsk, ort, Marij El, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar